Не́вское — многозначный термин.

Населенные пункты

Казахстан 
Невское — до 2018 г. название села Тасшалкар в Енбекшильдерском районе Акмолинской области

Россия 
 Невское — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области.
 Невское — посёлок в Гурьевском городском округе Калининградской области.
 Невское — посёлок в Нестеровском районе Калининградской области.
 Невское — село в Красногвардейском районе Крыма.
 Невское — исчезнувшее село в Советском районе Крыма.
 Невское — село в Воскресенском районе Московской области.
 Невское — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Невское — село в Лесозаводском городском округе Приморского края.

Украина 
 Невское — село в Кременском районе Луганской области.

Разное 
 Невское — озеро на Сахалине.
 Невское — электродепо Петербургского метрополитена.
 Невское — озеро в Ленинградской области.

См. также 
 Невская
 Невский